Volume 10 (rapper), een Amerikaans rapper sinds 1993 uit Los Angeles
 Volume 10: I Heart Disco, een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 2003
 Ed Rec Vol. X, een verzamelalbum samengesteld van Ed Banger uit 2013
 Anjunabeats Volume 10, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2013